Die Basketball-Südamerikameisterschaft 1958, die siebzehnte Basketball-Südamerikameisterschaft, fand zwischen dem 24. Januar und 11. Februar 1958 in Santiago de Chile, Chile statt, das zum vierten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Nationalmannschaft Brasiliens, die zum dritten Mal den Titel erringen konnte.

Abschlussplatzierung

Ergebnisse
Jede Mannschaft spielte gegen jeden Gegner einmal, sodass jede Mannschaft sieben Spiele (insgesamt fanden 29 Spiele statt) absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die Mannschaft mit den meisten Punkten wurde Südamerikameister 1958.

Weblinks
FIBA-Archiv

Sportveranstaltung in Santiago de Chile
Sudamerika
Sudamerikameisterschaft 1958